Placa bacteriana
Placa comemorativa
Placa de expansão - em informática, placas com as de vídeo, som ou de rede, por exemplo
Placa de identificação de veículos
Placa-mãe
Placa restritora
Placa tectónica
Placa (válvula termiônica)

Desambiguação